El Clàssic d'Auckland 2010, també conegut com a ASB Classic 2010, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 9 de gener de 2010 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení
 Quadre doble femení

2010
WTA Tour 2010